Retur kan syfta på:

 Retur (bok) – en bok av Mats Åkerman
 Vagnretur – enter- och returtangenter på tangentbord
 I retur – ett samlingsalbum av Turid från 2004

Se även
 Garanti – retur av varor